Miejscowości w USA:
 Dazey – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
Gminy w USA:
 Dazey (ang. Dazey Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes